Toman steht für: 
 Toman, persische Goldmünze

Toman ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Toman (* 1991), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Cheryl Toman, US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Claudia Toman (* 1978), österreichische Autorin, Librettistin und Regisseurin

 Emil Toman (1923–2007), österreichischer Maler
 Jiří Toman (1938–2020), tschechisch-schweizerischer Jurist
 Josef Toman (1899–1977), tschechischer Schriftsteller
 Josipina Toman (1833–1854), slowenische Schriftstellerin
 Karel Toman (Geburtsname Antonín Bernášek; 1877–1946), tschechischer Dichter, Journalist und Übersetzer
 Lore Toman (* 1928), Psychologin
 Marek Toman (* 1967), tschechischer Diplomat und Dichter
 Prokop Toman (1872–1955), tschechischer Jurist und Herausgeber eines Standardwerkes (Künstlerlexikon Nový slovník československých výtvarných umělců)
 Rolf Toman (* 1953), deutscher Verlagslektor, Autor und Herausgeber
 Urban Toman (* 1997), slowenischer Volleyballspieler
 Václav Toman (* 1963), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Walter Toman (1920–2003), österreichischer Tiefenpsychologe 

Siehe auch
 Thoman
 Thomann
 Tomann
 Tuman